Георгий Антонович Яблонский (1887—1916) — русский офицер, военный лётчик. Герой Первой мировой войны.

Биография 
Родился 2 августа 1887 года в Житомире. В 1905 году окончил Сибирский кадетский корпус, а в 1908 году Николаевское инженерное училище выпущен подпоручиком во 2-й Восточно-Сибирский полевой воздухоплавательный батальон.

В 1910 году окончил курс Учебного воздухоплавательного парка, после чего был произведён в поручики и назначен  в 4-ю воздухоплавательную роту. С 18 октября 1910 года младший офицер 2-й роты Брест-Литовского воздухоплавательного батальона. В 1912 году после окончания теоретических авиационных курсов при Санкт-Петербургском политехническом институте Офицерской воздухоплавательной школы, назначен в лётчиком в 3-й отряд 7-й воздухоплавательной роты.

Участник Первой мировой войны. 2 октября 1914 года назначен  военным лётчиком 9-го корпусного авиационного отряда. 20 ноября 1814 года произведён в штабс-капитаны и назначен исполняющим обязанности начальника, с 1915 года начальником 9-го корпусного авиационного отряда.  5 декабря 1915 года  переведен во 2-ю авиационную роту. С 1 февраля 1916 года начальник авиаотряда Киевской Военной школы лётчиков-наблюдателей. 25 мая 1916 года за храбрость был награждён Орденом Святого Георгия 4 степени:

22 декабря 1916 года погиб потерпев аварию на аэродроме Киевской Военной школы летчиков-наблюдателей. 24 января 1917 года за храбрость был награждён Георгиевским оружием:

Источники 
 Нешкин М. С., Шабанов В. М. Авиаторы — кавалеры ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия периода Первой мировой войны 1914—1918 годов: Биографический справочник. — , 2006 г.
 Шабанов В. М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. Биобиблиографический справочник. — , 2004 г.
 Яблонский Георгий АнтоновичГеоргиевские кавалеры ПМВ

Выпускники Сибирского кадетского корпуса
Выпускники Николаевского инженерного училища
Выпускники Офицерской воздухоплавательной школы
Лётчики Первой мировой войны (Россия)
Военные лётчики Российской империи
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Персоналии:Брестская крепость
Кавалеры Георгиевского оружия
Выпускники теоретических авиационных курсов Петроградского политехнического института